Duisburg steht für:

 Duisburg, eine kreisfreie Stadt in Nordrhein-Westfalen
 Stadtverwaltung Duisburg, kommunale Selbstverwaltung der Stadt Duisburg
 Duisburg (Belgien), Ortsteil der belgischen Stadt Tervuren
 Kanton Duisburg, 1808 gebildete Verwaltungseinheit des Arrondissement Essen im Departement des Rheins des durch Napoleon errichteten Großherzogtums Berg, welches bis 1813 bestand
 Kreis Duisburg, ehemaliger Landkreis in Preußen

Duisburg ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf von Duisburg, deutscher Offizier und Sprach- und Kulturwissenschaftler
 Peter von Duisburg, Chronist des Deutschen Ordens, siehe Peter von Dusburg
 Johannes von Duisburg (* 1967), deutscher Bassbariton

Siehe auch:
 Duisburger Hof in Trier-Eitelsbach in Rheinland-Pfalz